S86 steht für:
 Blériot-SPAD S.86, ein französisches Doppeldecker-Passagierflugzeug
 Droga ekspresowa S86, eine Schnellstraße in Polen.

Abkürzung